Manala peut faire référence à :
 Un  (mais aussi appelé Manele), une pâtisserie de l'est de la France ;
 Manala, une ville du Bénin ;
 Manala, le huitième album studio du groupe finlandais de folk metal Korpiklaani.